Jindřich IX. může být:

 Jindřich IX. Bavorský († 1126) – bavorský vévoda
 Jindřich IX. Starší († 1467) – piastovský kníže
 Jindřich Benedikt Stuart (1725–1807) – jako pretendent anglického a irského trůnu